Achlys är ett släkte av berberisväxter. Achlys ingår i familjen berberisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Berberisväxter
Achlys